L'édition 2010 de l'Ethias Trophy, tournoi du circuit Challenger, s'est déroulée du 4 au .

En simple, le Français Adrian Mannarino a remporté cette édition en battant Steve Darcis en finale. En double, les Slovaques Filip Polášek et Igor Zelenay se sont imposés.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invitations)

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Ethias Trophy
 ATP Challenger Tour

Liens externes 
 Site officiel du tournoi
 

2010
Ethias
Sport en Belgique en 2010
Tennis en octobre 2010